I monti Qin (cinese: 秦岭; pinyin: Qin Ling; romanizzazione Wade-Giles: Ch'in Ling), noti anche come monti Tsinling, sono una catena montuosa della Cina settentrionale, estesa lungo un asse ovest-est dalla provincia del Gansu sud-orientale fino alle province di Shaanxi ed Henan.

Considerati un'estensione orientale dei monti Kunlun, costituiscono uno spartiacque tra il fiume Wei a nord e il fiume Han a sud e culminano a 3767 m con il monte Taibai. La catena forma una netta divisione fisica, sia climatica che topografica, separando la zona subtropicale monsonica delle verdi colline ricoperte di foreste a sud dalle zone temperato-calde di aride distese di loess a nord. Questa divisione si prolunga verso est lungo i monti Dabie e il fiume Huai nella provincia dello Anhui.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Gruppi montuosi della Cina